Perényi Ferenc, váradi püspök, Perényi Imre és Báthory Borbála fia (†1526. augusztus 29.)
 Perényi Ferenc, Perényi Péter és Thurzó Margit fia, török váltságba kerül, sorsa ismeretlen
 Perényi Ferenc, tárnokmester, Perényi István asztalnokmester fia (†1562)
 Perényi Ferenc, az előbbi fia (szül. 1552)
 Perényi Ferenc, Perényi György Zemplén vármegye főispánjának fia (†1651)
 Perényi Ferenc, az előbbi fia
 Perényi Ferenc, Perényi György Abaúj vármegye főispánjának fia (†1622 után)
 Perényi Ferenc, az előbbi egyik ükunokája
 Perényi Ferenc, Perényi István Abaúj főispánjának unokája
 Perényi Ferenc, Perényi Gábor Ugocsa vármegye főispánjának fia (1700 körül)
 Perényi Ferenc, Perényi Pál Ugocsa főispánjának fia (1710–1730 körül)
 Perényi Ferenc, Perényi Lajos és Nyíri Ágnes fia (†1986)

Ferenc